Alexandre Pasche, né le  à Lausanne (Suisse), est un footballeur suisse, qui joue au poste de milieu de terrain au sein du club suisse du Neuchâtel Xamax FCS.

Biographie

Carrière en club 

Il participe à la Ligue Europa avec les équipes du BSC Young Boys, du FC Lausanne-Sport, et du Servette FC.

Le , il prolonge son contrat avec le LS jusqu'en 2020. Pas conservé par le club vaudois, il s’engage à l’été 2020 avec le Neuchâtel Xamax FCS, mais se blesse gravement dès son premier match et manque la totalité de la saison 2020-2021.

Carrière en sélection 

Avec les moins de 19 ans, il participe au championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2009. Lors de cette compétition, il inscrit un but contre la Slovénie.

Alexandre Pasche joue son premier match avec l'équipe de Suisse des moins de 20 ans le  face à l'Allemagne (défaite 2-3 au Stadion Breite). Au total, il compte 12 sélections avec cette équipe, ne marquant aucun but.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en mai 1991
Naissance à Lausanne
Footballeur suisse
Sportif vaudois
Joueur du FC Lausanne-Sport
Joueur du BSC Young Boys
Joueur du Servette FC
Joueur du Neuchâtel Xamax FCS